Nephasoma är ett släkte av stjärnmaskar som beskrevs av Pergament 1940. Nephasoma ingår i familjen Golfingiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Nephasoma